Лаку́на: (від   поглиблення, западина, провалля, порожнина,  порожнеча, проріха) — у загальному значенні — відсутність, пусте місце, наприклад, «термінологічна лакуна» — відсутність певних термінів.
 Лакуна (анатомія) — у тварин і людини — проміжки між елементами тканин, а також деякі щілини між органами; не мають власної стінки.;
 Лімфатична лакуна (земноводні)
 Лакуна (мовознавство) — у лінгвістиці та літературознавстві — пропуск у тексті; поняття, відсутнє у даній мові, але наявне в іншій; у текстології — частина тексту документа, наявна у протографі, але опущена при копіюванні.
 Лакуна (бібліотечна справа) — прогалина у комплектації, відсутність книг певної тематики у фонді бібліотеки.
 Лакуна (ботаніка) — у рослин — те саме, що листкова щілина, прорив у центральному циліндрі стебла на місці входження в листок провідних пучків;
 Законодавча лакуна — прогалина у законодавстві, відсутність чіткої правової норми.
 Ла-Куна — населений пункт в Іспанії (провінція Мурсія, муніципалітет Охос).

Примітки